Manolín "El Médico de la salsa", nom de scène de Manuel González Hernández (né le , à Guantánamo, Cuba), plus connu par son nom de scène est , compositeur, auteur, arrangeur, chanteur et guitariste de timba ("salsa cubaine"). 

Sa mère, Fefita Hernández, était une une remarquable interprète de musique "guajira" traditionnelle.
Sa famille déménage très vite à La Havane, ou Manolín chante, joue de la guitare en dilettante tout en poursuivant ses études. En 1994, une offre de tournée au Mexique le fait basculer de la médecine à la musique. Deux années plus tard, il fonde son propre orchestre de salsa et le succès est au rendez-vous,

Manolín est issu d'une famille de musiciens. Il a étudié la médecine à La Havane jusqu'en 1992, mais a ensuite décidé de poursuivre une carrière musicale.
Il a été influencé, entre autres, par des groupes tels que Irakere et leur directeur musical, Chucho Valdés. 
Il a d'abord joué en tant que chanteur avec le groupe NG La Banda.
Manolín a été surnommé “El Medico de la Salsa“ par Jose Luis Cortes “El Tosco“ le leader d'NG La Banda en raison de son diplôme de médecine de l’Université de La Havane.
Il a ensuite travaillé comme auteur-compositeur pour des groupes tels que Bamboleo, NG la Banda et Charanga Habanera. 
À la fin des années 1990, Manolín a eu ses premiers succès dans les charts cubains. 
Avec la chanson "La Bola", Manolín a reçu le prix "El Artista Cubano del 1996". L'album De Buena Fé sorti en 1997 était principalement dédié aux Cubains vivant en exil à Miami et une partie des paroles ("Mami, hay que vivir para ver, los tiempos cambian, tu vas a ver... ya tengo amigos en Miami") a été censurée à Cuba.
Son quatrième album Jaque Mate (échec et mat) a été interdit à la vente par le gouvernement cubain pendant deux ans. 
Après que sa chanson "El Puente" (Le Pont) ait été interdite par les autorités culturelles en 2001, Manolín a émigré aux États-Unis et s'est installé à Miami Beach.
En 2013, Manolín est revenu à Cuba, et a effectuée une tournée sur l'île avec Pachito Alonso y sus Kini-Kini, mais a fini par retourner à Miami.

Manolín a effectué des tournées aux États-Unis et en Europe, se produisant aux côtés de grands artistes de salsa tels que Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, Oscar D'León, Tito Puente, Arturo Sandoval, El Gran Combo de Puerto Rico et d'autres. Avec son groupe il s'est produit dans de nombreux événements de par le monde.

En juin 2021, Manolín annonce qu'il se retire de la scène et de la vie publique.

Discographie

{{album|année=2001|titre=El puente. (live in the US (Hialeah, Floride)|contenu=
El Puente (0:21)
Y Ahora Baila (5:52)
Es Que Me la Llevo (6:50)
La Vida No Es Tan Tan (7:20)
Ellas Son las Que Son (6:07)
Dios Sabe (6:48)
Y No Lo Comentes (9:00)
Jaque Mate (9:49)
Somos Lo Que Hay (6:36)
A Que Me Mantengo (5:05)
El Que Este Que Tumbe (11:01)
Me Pase de Copas (7:28)
Pegaito (8:50)
Arriba de la Bola (7:40)
}}

Compilations

2004 : Hall of Fame: Historia musical,
2004 : La mitad ... de Miami,
2006 :  Grandes éxitos,
2015 :  Hay Amores.

Participations
Il participe au titre "De Miami a la Habana" de Timbalive en 2009.
Il participe au titre Somos Cuba (Mira Como Vengo) d'Issac Delgado sur l'album Supercubano (2011)
Cero Copia feat. Manolín - Como se pone la Habana (2013)
El Yonki feat. Manolín El Medico De La Salsa - Tilin Tilin (2014)
Dayran & El Happy ft Manolín - Dice La Difunta (2016)Mi Romántica - Isaac Delgado ft. Manolín el Médico de la Salsa. (2018)Ojala que le pase, Issac Delgado feat. Manolín "El Medico de la Salsa" (2022)

Membres de son groupe 

Chanteur et leader du groupe :  Manolín "El Médico de la Salsa" González
timbales: Ángel "Pututi II" Arce
batterie : Yoel Páez, Reinier Guerra, Alexis "Pututi I" Arce,  Luis E. Bu
piano : Melón González (Europe), Eduardo "Chaka" Nápoles, Luis Bu (et arrangeur), Ivette Porras
claviers: Luis Bu, Dagoberto González (et arrangeur), Aismar Simón Carrillo
congas : Alexis "Mipa" Cuesta, Tomás Cruz, Christian Rizza
bongo : José Miguel Velázquez
percussions : Yoandy De Jesus Armenteros Moreno
basse : Joel Domínguez (Cuba, Europe), Armando Gola, Victoriano Nápoles, Ronald Moran
trompettes : William Polledo, Dileivys "El Niche" Romero, Alberto Pena Zaldivar, Olanci Jorge Caldas
saxophones : Jeáns Valdés (et arrangeur), Güillermo Roig, Juan Antonio "Petaca" Silviera, Ernesto Varona Rodríguez
trombones : Brailly Ramos, Léonard Govin 
chant : Raisa Hernandez, Yoelys Catasus Torres
choeurs : Enrique "El Gordo" Pérez, Lázaro González, Joaquín "El Kid de la Salsa" Díaz, Dayamí Sánchez, Osvaldo Chacón

BibliographieEl Médico de la Salsa. La Fiebre de Manolín, Bohemia Internacional, La Habana, 1996
Alberto Salazar & Luis Ríos Vega: El Fenómeno Manolín, Tropicana Internacional, La Habana, 199
Rafael Lam: Los Líderes Salseros'', Enarmonía, La Habana

Notes et références

Liens

El Médico de la Salsa, dans l'encyclopédie collaborative cubaine EcuRed.
Manolín "El Médico de la salsa", sur le site Montuno cubano.

Musicien cubain
Chanteur de salsa cubain
Chanteur cubain
Timba
Naissance à Guantánamo
Naissance en mars 1965